Palacio Rosa es el nombre, oficial o no, por el que se conocen diversos inmuebles:
 Palacio de Gobierno de Coahuila (Coahuila, México);
 Palacio Presidencial (Yamena, Chad);
 Palacio Rosa de Jayne Mansfield, residencia de la actriz Jayne Mansfield (Sunset Boulevard, Los Ángeles, Estados Unidos).